Yanghe () – varietà di baijiu, bevanda alcolica cinese.
Yanghe Stadium – stadio di Chongqing in Cina
Montagne yanghe o Yangming – nei pressi di Yongzhou in Hunan (Cina)